Beginners (film), een film van Mike Mills
 Band of Beginners, een Nederlandse Indiepopband die zich eerst Beginners noemde